Министерство охраны природы Туркменистана () — упразднённый орган исполнительной власти, осуществлявший государственное управление и единую государственную политику в области охраны окружающей среды и природопользования в Туркмении.

Прежние названия 
Образовано 26 июня 1992 года под названием Министерство природопользования и охраны окружающей среды Туркменистана.

В 1999 году переименовано в Министерство охраны природы Туркменистана.

8 января 2016 года объединено со Службой земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана под названием Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

Министры

Отраслевое законодательство 
 Основная статья: Законы Туркменистана

См. также 
 Список заповедников Туркменистана

Ссылки 
 Официальный сайт

Туркмения
охраны природы